Воля може да се отнася за:

 Воля, човешка способност
 Воля, български вестник, излизал в София от 1911 г. до 1920 г.
 Воля, българска партия, с лидер Веселин Марешки.